Карл Эллиот Лейфсон Кек (; ) — шведский футболист, защитник клуба «Юргорден».

Клубная карьера 
Является воспитанником «Юргордена», в котором начал заниматься с пяти лет. Прошёл в клубе все ступени от детского до молодёжного футбола. В 2008 году на правах аренды перешёл в «Вертан», в котором провёл 19 матчей и забил один мяч в третьем дивизионе. Сезон 2009 года провёл во втором дивизионе, выступая за «Вермдё». В 2010 году перешёл в «Хаммарбю Таланг», вышедшем по итогам предыдущего сезона в первый дивизион.

В январе 2012 года подписал контракт с «Сириусом». В его составе первую игру провёл 14 апреля против «Эстерсунда». По итогам сезона 2013 года «Сириус» занял первую строчку в турнирной таблице и вышел в Суперэттан. В первому туре против «Сюриански» Кек отдал три голевых передачи, а его команда выиграла со счётом 5:1.

4 ноября 2014 года вернулся в «Юргорден», подписав с родным клубом контракт, рассчитанный на три года. Впервые за основной состав столичного клуба сыграл 1 марта 2015 года на групповом этапе кубка страны с «Норрбю», выйдя с первых минут и в конце второго тайма уступив место на поле Йесперу Арвидссону. В декабре 2017 года перешёл в норвежский «Старт». За клуб в Элитсерии принял участие в 28 матчах и забил два мяча, а так же две игры в кубке страны. В январе 2019 года вновь вернулся в «Юргорден». По итогам сезона 2019 года вместе с клубом стал чемпионом страны.

Достижения 
Юргорден:
 Чемпион Швеции: 2019

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Юргорден»

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Хаммарбю Таланг»
Игроки ФК «Сириус»
Игроки ФК «Юргорден»
Игроки ФК «Старт» Кристиансанн